Банська Бистриця (хокейний клуб)
 Банська Бистриця — місто.
 Банська Бистриця (округ), Округ Банська Бистриця (словац. Okres Banská Bystrica) — округ (район) у Банськобистрицькому краї Словаччини.